

Снягово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Снягово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.